Crosetto steht für:

 Crosetto (Prali), Ort in der Gemeinde Prali, Metropolitanstadt Turin, Italien

Crosetto ist der Familienname folgender Personen:

 Guido Crosetto (* 1963), italienischer Unternehmer und Politiker